Альдеасека () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Авила в составе автономного сообщества Кастилия и Леон.

Население

Примечания 

Муниципалитеты Авилы